Президентские выборы в США 1844 года завершились победой кандидата от Демократической партии Джеймса Н. Полка над лидером вигов Генри Клеем. Основная предвыборная борьба развернулась по вопросу аннексии Техаса, которую поддерживали демократы и отвергали Виги.

Выборы 
Кандидат от демократов Джеймс Полк вёл предвыборную кампанию на платформе территориального экспансионизма. На своей конвенции демократы призвали к аннексии Техаса и заявили, что Соединённые Штаты ясно и бесспорно имеют право на весь Орегон. Увязывая оба вопроса о пограничном споре в Орегоне и аннексии Техаса, демократы одновременно привлекали на свою сторону как северных, так и южных экспансионистов. Первые были озабочены расширением Орегона, тогда как последние фокусировались на добавлении ещё одного южного рабовладельческого штата. Полк незначительно опередил Клея, который занял позицию против экспансии.

Выборы 1844 года стали последними, когда голосование проводилось в разных штатах в разные дни. Начиная с выборов 1848 года, все штаты голосовали одновременно в один из дней ноября.

Результаты 

(*) Остальные голосовали за других кандидатов.

Ссылки 
 1844 popular vote by counties 
 Library of Congress 
 Обзор демократической национальной конвенции 1844 
 How close was the 1844 election?  — Michael Sheppard, Michigan State University

1844
1844 год